Лос Потрос има више значења:

 Лос Потрос (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Потрос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Потрос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Потрос (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Потрос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику